Андре́й Овсие́нко:
 Овсиенко, Андрей Акимович (1930—2004) — Герой Социалистического Труда.
 Овсиенко, Андрей Евтихиевич (1896—1948) — советский военный деятель, генерал-майор.